Robert Leslie (Les) Graham DFC (ur. 14 września 1911 roku w Wallasey, zm. 12 czerwca 1953) – brytyjski kierowca motocyklowy. Pierwszy Mistrz Świata MotoGP z 1949 roku.

Startował w latach 1949-1953 w Motocyklowych Mistrzostwach Świata. Uczestnik 186 Grand Prix. Triumfator 8 wyścigów oraz zdobywca 7 najszybszych okrążeń. Zarówno debiut, jak i ostatnie GP nastąpiło w wyścigu o nazwie "Isle of Man Tourist Trophy".

Statystyki liczbowe

Linki zewnętrzne 
 
 Competitor Profile: R Les Graham
 

Brytyjscy kierowcy MotoGP
Urodzeni w 1911
Zmarli w 1953
Odznaczeni Krzyżem Wybitnej Służby Lotniczej